Жекитиба ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сети-Лагоас. Население составляет 5262 человека на 2006 год. Занимает площадь 446,010 км². Плотность населения — 11,8 чел./км².

История 
Город основан 27 декабря 1948 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 23.951.340,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.588,38 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,692 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс